Alain Tingaud (1954-), dirigeant français de rugby à  ;
 Jean-Marc Tingaud (1947-), photographe français.